De 34ste editie van de Beker der Bekerwinnaars werd door Real Zaragoza gewonnen in de finale tegen titelverdediger Arsenal FC. De vloek sloeg dus weer toe, geen enkele kampioen kon zijn titel verlengen. Voor het eerst nam er een team uit Moldavië deel.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede Ronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale

Externe links 
 1994-95 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup II
Europacupvoetbal 1994/95